

Białoruś 
 Wiszenka – historyczna nazwa Wiszańki, wsi w rejonie bychowskim obwodu mohylewskiego

Ukraina 
 Wiszenka – wieś w rejonie mościskim
 Wiszenka – wieś w rejonie chmielnickim
 Wiszenka – wieś w rejonie lityńskim.
 Wiszenka (Wiszenka Wielka) – dawna wieś na obszarze dzisiejszego poligonu jaworowskiego